Газија се може односити на:
 Газија (почасна титула) - израз који је употребљаван као почасна титула у Османском царству, и у том смислу значи победник, а користи се за војсковође које су се истакле у борби на бојном пољу против немуслиманских непријатеља.
 Газија (филм) - југословенски филм из 1981. године.